Rittersdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rittersdorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Rittersdorf, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,